Orfeo steht für:

 Orfeo, italienischer Name für Orpheus
 Orfeo (Roman), Roman von Richard Powers (2014)
 Orfeo (Satellit), französisch-italienisches Satellitensystem
 Orphéon (katalanisch: Orfeó), französischer bzw. katalanischer Volkschor

ORFEO steht für:
 ORFEO International, deutsches Label für klassische Musik
 ORFEO – Eine Reihe vokaler Ereignisse, internationaler Abonnementzyklus
 Orfeo (uruguayisches Plattenlabel)

L’Orfeo steht für:
 L’Orfeo, Oper von Claudio Monteverdi (1607)

Siehe auch:
 Orfeo ed Euridice, Oper von Christoph Willibald Gluck (1762)
 Orfeo ed Euridice, Oper von Ferdinando Bertoni (1776)
 Orpheus (Begriffsklärung)